Мольяно-Венето (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.
 Мольяно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Мачерата.